Dagana – miasto i departament w Senegalu
 Dagana – departament Czadu
 Dagana – dystrykt w Bhutanie